Kabinett Minghetti steht für folgende Regierungen:

 Kabinett Minghetti I (1863 bis 1864), 5. Regierung des Königreichs Italien  
 Kabinett Minghetti II (1873 bis 1876), 14. Regierung des Königreichs Italien